Büche oder Bueche ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Büche, Schweizer Fußballspieler 
 Jeanne Bueche (1912–2000), Schweizer Architektin
 Josef Büche (1848–1917), österreichischer Maler
 Katharina Büche (* 1963), deutsche Malerin und Objektkünstlerin
 Wilhelm Büche (1906–1980), deutscher Politiker (KPD), MdL Baden

Büche oder Bueche steht für:
 Büche, deutscher Name von Wiechowo, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Bueche (Louisiana), Siedlung im Parish West Baton Rouge, Louisiana, Vereinigte Staaten